Staatsliga A (1956/1957) była 46. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
1956 w Austrii
1957 w Austrii